Váhy mohou označovat:
 váhy – přístroj na vážení (měření hmotnosti)
 Váhy (souhvězdí) – souhvězdí na jižní obloze
 váhy (znamení) – znamení zvěrokruhu (23. září – 23. října)
 Váhy (edice) – edice vydavatelství Mladá fronta v letech 1968–1970  redigovaná Evou Formánkovou

Související články 
 Váha (rozcestník)